Джон А́ндерсон (): Андерсон, Джон (1726—1796) — шотландский естествоиспытатель, физик, педагог.
 Андерсон, Джон (1833—1900) — шотландский зоолог.
  (1858—1918) — губернатор британских колоний Цейлон и Стрейтс-Сетлментс в конце XIX — начале XX веков.
  (1893—1962) — австралийский философ шотландского происхождения, основатель школы эмпирической философии, известной как .
 Андерсон, Джон (1921—2006) — английский футболист.
 Андерсон, Джон (1922—1992) — американский характерный актёр.
  (род. 1945) — исполнительный директор ANZ National Bank Limited.
  (род. 1954) — американский кантри-певец.
 Андерсон, Джон (род. 1959) — ирландский футболист.
  (1876—1959) — американский астроном.
 Андерсон, Джон Алвин (1869—1948) — шведский фотограф.
 Андерсон, Джон Байард (1922—2017) — американский юрист, политик-республиканец.
 Андерсон, Джон Генри (1814—1874) — шотландский иллюзионист.
 Андерсон, Джон Филип (род. 1955) — британский политолог, специалист по Восточной Европе.

Джон А́ндерсон (): Андерсон, Джон (род. 1944) — британский певец и музыкант, вокалист группы «Yes».
 Андерсон, Джон Ли (род. 1957) — североамериканский журналист и биограф.

Прочее 
 «Джон Андерсон» — стихотворение Роберта Бёрнса.